Појам Осој јавља се као топоним:

 Осој (Дебар), насељено место у општини Дебар, Северна Македонија;
 Осој (Кичево), насељено место у општини Кичево, Северна Македонија;
 Осој (Украјина), насељено место у Закарпатској области, Украјина.

Види још 
 Осоје
 Осојник
 Осојница